osoby  noszące nazwisko Kochman:
 Jerzy Kochman (ur. 1954) – polski żużlowiec
 Józef Kochman (1903–1995) – polski fitopatolog, mikolog
  (ur. 1941) – amerykański piłkarz
 Stanisław Kochman (1935–2010) – polski filolog

Zobacz też 
 
 Kochmann